Filmek
 The Narrow Margin - Hajszál híján (1952)
 Hajszál híján (1990)